Batel pode ser:

 Batel, uma pequena embarcação de boca aberta;
Batel (Curitiba), um bairro da cidade de Curitiba.
Batel (Antonina), um bairro da cidade de Antonina - (Paraná).

Desambiguação